Фінал Кубка європейських чемпіонів 1973 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1972—1973 років, у якому зустрілися нідерландський «Аякс» та італійський «Ювентус». Матч відбувся 30 травня 1973 року на стадіоні «Црвена Звезда» у Белграді. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Аякс».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1972-73 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1973 на transfermarkt 

1973
1973 у футболі
1973
Травень 1973